Повіт Дзінсекі
Дзінсекі-Коґен